— японське прізвище.

Відомі носії 
 Кацуя Окада — японський політик.
 Окада Кейсуке — японський військовий і державний діяч.
 Окада Йосіко — японська актриса.
 Окада Такесі — японський футболіст.
 Окада Такехіко — японський філософ-конфуціанець.
 Окада Тосікі (1973) — японський письмменник.